BLF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Mercer County, Bluefield (West Virginia), Stati Uniti